Lommagyl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lommagylen, Skåne, sjö i Östra Göinge kommun, 
Lommagyl (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Lommagylet (Ringamåla socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun, 
Lommagylet (Jämshögs socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun, 
Norra Lommagylet, sjö i Olofströms kommun,

Se även
Lommagöl
Lommegöl
Lomgöl

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn